Mount Helena kan syfta på följande:
 Mount Helena, British Columbia, ett berg i Kanada
 Mount Helena, Western Australia, en ort i Australien